New York Times Building puede hacer referencia a los siguientes edificios de Nueva York:
 The New York Times Building (también conocido como New York Times Tower), sede central del periódico The New York Times en Eighth Avenue desde 2007 hasta la actualidad
 The Times Square Building (anteriormente conocido como The New York Times Building), sede central del Times en 43rd Street desde 1913 hasta 2007
 One Times Square (conocido como The New York Times Tower desde 1903 hasta 1961), sede central del Times de 1903 a 1913
 New York Times Building (41 Park Row) fue la sede del Times de 1889 a 1903.